Dit is een lijst van opmerkelijke sterren in het sterrenbeeld Andromeda, gesorteerd op helderheid.

Andromeda
Andromeda